Il singolare del torneo di tennis Tashkent Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Lars Rehmann 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (Campione)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Marcelo Charpentier (secondo turno)

 Andrej Čerkasov (quarti di finale)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Attila Sávolt (secondo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 1996